Curralinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coelho Neto (ort), Maranhão, 
 Curralinho (kommun i Brasilien), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar